Бургас () — община в області Бургас, Болгарія. Населення становить 212 902 особи (станом на 1 лютого 2011 р.). Адміністративний центр общини — місто Бургас.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт громади Бургас  

Общини Бургаської області